Kondehnen ist der deutsche Name von Orten in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Kondehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Slawjanskoje, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk
 Kondehnen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Aistowo, Siedlung im Rajon Gurjewsk